

Кралево () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Кралево () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.

Див. також 
 Кралєво — місто в Сербії.
 Кралєво — община в Сербії.